Cepeda ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Cepeda (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien

Cepeda ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Cepeda (* 1998), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Angie Cepeda (* 1974), kolumbianische Filmschauspielerin
 António Cepeda, osttimoresischer Vizeminister
 António Tilman Cepeda (* 1965), osttimoresischer Parlamentsabgeordneter und Fußballfunktionär
 Boris Cepeda (* 1974), deutsch-ecuadorianischer Pianist und Diplomat
 Fausto Cepeda (* 1939), dominikanischer Opernbariton
 
 Iván Cepeda Castro (* 1962), kolumbianischer Menschenrechtsanwalt und Politiker
 Jefferson Cepeda (* 1996), ecuadorianischer Radrennfahrer
 José Arturo Cepeda Escobedo (* 1969), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Detroit
 Julio Cepeda (* 1932), mexikanischer Radrennfahrer
 Luis Cepeda (* 1989), spanischer Sänger
 Onésimo Cepeda (1937–2022), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ecatepec
 Orlando Cepeda (* 1937), puerto-ricanischer Baseballspieler
 William Cepeda (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Wilson Cepeda (* 1980), kolumbianischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Zepeda